Koan (keizer), een Japanse keizer
 Koan (zen), een raadsel van een zenmeester aan zijn leerling
 Koan (Stephan Micus), een muziekalbum van Stephan Micus gebaseerd op een dergelijk raadsel